Rand kan syfta på:

 Rand (topologi) – ett matematiskt begrepp inom topologi
 Måtteoretisk rand – ett matematiskt begrepp inom måtteori
 Randfördunkling – ett namn för den effekt som gör att en stjärna ser ut att vara mörkare längs dess rand i jämförelse mot dess mitt
 Kraterrand – den del av en nedslagskrater som breder ut sig ovan den omgivande ytan.
 Rand (valuta) – valutan i Sydafrika

Organisationer

 RAND Corporation – en amerikansk tankesmedja grundad 1946
 Remington Rand – företaget som producerade UNIVAC I

Personer

 Ayn Rand (1905–1982), författare
 Mary Rand (1940–), friidrottare
 Paul Rand (1914–1996), formgivare

Fiktiva personer
 Rand al'Thor – huvudpersonen i Sagan om Drakens återkomst av Robert Jordan

Geografi

Australien 

 Rand (ort i Australien), New South Wales, Urana,

Storbritannien 

 Rand, Lincolnshire, ort i England,

Sydafrika 

 Rand Airport, flygplats, Gauteng, Ekurhuleni Metropolitan Municipality,

USA 

 Rand (ort i USA), West Virginia, Kanawha County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar